Кубок Уго Агостони () — шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся по дорогам итальянской провинции Ломбардия в окрестностях города Лиссоне. Названа в честь итальянского велогонщика Уго Агостони, победителя Милан — Сан-Ремо 1914, погибшего во время Второй мировой войны. Входит в календарь Европейского тура UCI и Велошоссейного кубка Италии.

Наряду с Тре Валли Варезине и Кубком Бернокки является частью так называемой Ломбардской тройки — серии из трёх однодневных велогонок по дорогах Ломбардии, проводящихся с сентября по октябрь.

История 
Первый выпуск Кубка Агостини состоялся в 1946 году, когда группа любителей велоспорта решила основать в Лиссоне велосипедный клуб с целью популяризировать «двухколесный спорт» в городе. Так появился спортивный клуб Lissone (впоследствии Sport Club Mobili Lissone), который организовал гонку. До 1959 года Кубок проводился только среди любителей, после чего гонка получила статус профессиональной, привлекая лучших гонщиков Италии. 

В 1987 года гонка выступила в качестве чемпионата Италии в групповой гонке. Победу  завоевал Бруно Леали, первым преодолев 274 км с десятью проходами подъёма в городке Лиссоло.

С 1996 года полное название гонки — Кубок Уго Агостони – Джиро делле Брианце.

Общее руководство соревнованием осуществляют Сильвано Лиссони, Энрико Биганцоли и Маурицио Галимберти.

Маршрут Кубка Агостини проходит по дорогам провинций Монца-э-Брианца и Лекко. На территории последней гонщики преодолевают шесть кругов с подъёмом в Лиссоло.

В 2009 году гонка проходила только в провинции Монца-э-Брианца в связи с официальным образованием одноимённой административной единицы. То же самое произошло в 2015 году, когда на Королевской Вилле в Монце расположилась штаб-квартира Экспо-2015.

Призёры 

 В 2004 победу одержал итальянец Леонардо Бертаньолли, но в 2014 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с 2003 по 2011 год, а все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределения мест не производилось.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Кубок Уго Агостони на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1946 года
Спортивные соревнования в Ломбардии